Tinker, Tailor, Soldier, Spy kan syfta på

 Tinker, Tailor, Soldier, Spy (film) – en brittisk film från 2011
 Mullvaden (roman) – en bok (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) av John Le Carré
 Mullvaden (BBC) – en brittisk tv-serie (Tinker, Tailor, Soldier, Spy)

Se även 
 Tinker, Tailor, den engelska räkneleken som har gett namn åt romanen